Příjmení Angelov (cyrilicí: Ангелов) má více nositelů:

 Anju Angelov (* 1942), bulharský generál a ministr
 Ilijan Angelov (1953–2015), bulharský boxer
 Ivan Angelov (1864–1924), bulharský malíř a grafik
 Ivo Serafimov Angelov (* 1984), bulharský zápasník klasik
 Stefan Georgiev Angelov (1947–2019), bulharský zápasník, reprezentant v zápase řecko-římském

Externí odkazy 
 

Bulharská příjmení